El término Stay the Night —en español: ‘Quédate esta noche’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Stay the Night», canción de Benjamin Orr (1986);
 «Stay the Night», canción de James Blunt (2010);
 «Stay the Night», canción de Green Day, del álbum ¡Uno! (2012); o
 «Stay the Night», canción de Zedd (2013).